Aruküla ist der Name folgender Dörfer in Estland:

 in der Landgemeinde Hiiumaa (Kreis Hiiu), siehe Aruküla (Hiiumaa)
 in der Landgemeinde Koeru (Kreis Järva), siehe Aruküla (Koeru)
 in der Landgemeinde Alutaguse (Kreis Ida-Viru), siehe Aruküla (Alutaguse)
 in der Landgemeinde Märjamaa (Kreis Rapla), siehe Aruküla (Märjamaa)
 in der Landgemeinde Lüganuse (Kreis Ida-Viru), siehe Aruküla (Lüganuse)
 in der Landgemeinde Raasiku (Kreis Harju), siehe Aruküla (Raasiku)
 in der Landgemeinde Varbla (Kreis Pärnu), siehe Aruküla (Varbla)
 in der Landgemeinde Vinni (Kreis Lääne-Viru), sie Aruküla (Vinni)